Андрес Сков Ольсен (; ) — датский футболист, вингер бельгийского клуба «Брюгге» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Ольсен — воспитанник клубов «Хиллерёд» и «Норшелланн». 23 июля 2017 года в матче против «Брондбю» он дебютировал в датской Суперлиге в составе последнего. 22 июля 2018 года в поединке против «Орхуса» Андрес забил свой первый гол за «Норшелланн». Олсен провёл бурную первую половину сезона в датской Суперлиге, забив 11 мячей, несмотря на свой юный возраст, а сам сезон закончил забив 22 мяча в чемпионате.

24 июля 2019 года было подтверждено, что Олсен покидает «Норшелланн» после двух сезонов, чтобы присоединиться к итальянскому клубу «Болонья».

28 января 2022 года перешёл в бельгийский «Брюгге». 2 февраля 2022 года дебютировал за клуб в Кубке Бельгии, выйдя на замену во втором тайме, против «Гента», где его команда одержала минимальную победу 1:0. Свой первый матч в Лиге Жюпилер провёл 6 февраля 2022 года против того же «Гента», где уже «Брюгге» проиграл со счётом 2:1. Следующий матч Сков Ольсен провёл в стартовом составе против «Шарлеруа», где игрок отличился результативной передачей и помог клубу выиграть со счётом 2:0.

Карьера в сборной 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Дании Ольсен принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матчах против команд Австрии и Сербии.

Достижения 
«Брюгге»
 Чемпион Бельгии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2022

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Брюгге»